Жиле́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Жиле — в департаменте Ду.
 Жиле — в департаменте Верхняя Марна.